Vitesse kwam in het seizoen 1986/1987 voor het zevende jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1986/'87 onder leiding van trainer Hans Dorjee.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de 7e plaats met 40 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich niet voor de nacompetitie.
In de KNVB beker behaalde Vitesse de kwartfinale waarin Ajax met 2-0 te sterk was.

In de competitie bezochten gemiddeld 1.944 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

In 1986 is Ton Ketting onderscheiden als Gouden Vitessenaren.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1986/87
 KNVB beker 1986/87

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1986/87